Esporte Clube Sidrolândia foi um clube brasileiro de futebol da cidade de Sidrolândia, no estado de Mato Grosso do Sul. Fundado em 4 de novembro de 1952, suas cores eram o azul e branco.

O clube participou da segunda divisão do estadual no anos de 1987 e 1988.

Sidrolandia
Sidrolandia
Sidrolandia
Sidrolândia